Estação das chuvas
Ou ainda:
Chuvas de Verão (filme) - de Cacá Diegues
Operação Chuvas de Verão - série de conflitos entre as Forças de Defesa de Israel e militantes palestinos na Faixa de Gaza, em 2006

Desambiguação